Вильямина́я ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 21 км². Население — 597 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Покровителями города считаются Санто Доминго и святая дева де лас Ангустияс.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Diputación de Toledo 

Муниципалитеты Толедо